Шишин — русская фамилия; имеет женскую форму Шишина.
 Шишин, Андрей Геннадьевич (род. 1983) — российский тренер-преподаватель по плаванию.
 Шишин, Владимир Иванович (род. 1952) — российский композитор.
 Шишин, Дмитрий Владимирович (род. 1986) — российский игрок в пляжный футбол.
 Шишин, Иван Никифорович — советский судья, председатель Ленинградского областного суда (1940—1945).
 Шишин, Михаил Юрьевич (род. 1956) — российский искусствовед.
 Шишин, Сергей Владимирович (род. 1963) — российский экономист.

 Шишина, Юлия Григорьевна (1929—2018) — российский врач-психиатр, журналист, поэтесса и художница.